Étienne-Théodore Cuenot (1802-1861), évêque missionnaire au Vietnam, martyr et saint catholique ;
 Lucien Cuénot (1866-1951), biologiste et généticien français, théoricien de l'évolution ;
 Yves Cuenot (né en 1951), organiste et claveciniste français ;